Název Myslivna může označovat:
 obecně obytné stavení myslivce
 Myslivna (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Český Krumlov
 Myslivna (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Litoměřice
 Myslivna (Novohradské hory) – vrchol v Novohradských horách